Innerspeaker är debutalbumet av det psykedeliska rock-bandet Tame Impala, utgivet 21 maj 2010 i Australien.

Låtlista

Musikalbum 2012
Engelskspråkiga musikalbum